Jewel Cave ist der Name folgender Höhlen:

 Jewel Cave im Leeuwin-Naturaliste-Nationalpark, Western Australia, siehe Leeuwin-Naturaliste-Nationalpark #Park
 Jewel Cave im Jewel Cave National Monument, South Dakota, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Karl May’s Gesammelte Werke #Der Schut mit der Juwelenhöhle